Látex hace referencia a varios artículos:

Material
 Látex, resina vegetal;
 Guantes de látex;
 Fetichismo de látex.

Informática
 LaTeX, sistema informático empleado en edición electrónica de documentos;
 Beamer Latex, clase de LaTeX para la creación de presentaciones.

Además
 Látex Diamond, nombre artístico de Alejandro Espada, MC de España.